Bøstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bøstrup (Drøsselbjerg Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Drøsselbjerg Sogn, Kalundborg Kommune
 Bøstrup (Houlbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Houlbjerg Sogn, Favrskov Kommune
 Bøstrup (Sørbymagle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sørbymagle Sogn, Slagelse Kommune
 Bøstrup (Bøstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bøstrup Sogn, Langeland Kommune
 Bøstrup (Ørslevkloster Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørslevkloster Sogn, Skive Kommune